Thallium, een chemisch element met symbool Tl
 Fluorescentielamp, een type lamp, vaak aangeduid als tl-buis of tl-lamp, of gewoon tl
 Turkse lira, de munteenheid van Turkije
 Tagalog, een Austronesische taal met tl als code volgens ISO-639-1
 .tl, het achtervoegsel van domeinen van websites uit Oost-Timor
 Oost-Timor, een land in Zuidoost-Azië of Oceanië, met TL als code volgens ISO 3166-1
 Theoretische leerweg, een van de vier leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 Station Tiel